Essa é uma lista dos bairros do município brasileiro de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro.

Sede 

 Arealhttps://avozdacidade.com/rosana-bergone-fala-de-novos-nucleos-dos-projetos-do-ministerio-do-esporte-na-regiao/
 Belvedere da Taquarahttp://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/videos/t/todos-os-videos/v/ze-do-bairro-voltou-ao-bairro-belvedere-da-taquara-em-barra-do-pirai/6594045/
 Boa Sorte
 Boca do Mato
 Caixa D'Água da Represa
 Cantão
 Centrohttps://odia.ig.com.br/_conteudo/noticia/rio-de-janeiro/2015-07-19/mudanca-de-limites-em-barra-do-pirai-deixa-moteis-no-meio-de-polemica.html
 Chácara Farani
 Chalethttps://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/jovem-e-presa-apos-pm-encontrar-cocaina-no-sofa-da-casa-dela-em-barra-do-pirai-rj.ghtml
 Coimbra
 Carvão
 Guararema
 Horto
 Jaqueira
 Maracanã
 Matadourohttp://avozdacidade.com/vereadores-se-reunem-com-representantes-da-receita-federal/
 Muqueca
 Morro do Gama
 Nossa Senhora Santanahttp://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2015/03/chuva-em-barra-do-pirai-rj-deixa-pelo-menos-quatro-bairros-alagados.html
 Nossa Senhora de Fátima
 Oficinas Velhas
 Parque Santana
 Parque São Joaquim
 Ponte Vermelha
 Química
 Roseira
 São João
 Santo Cristo
 Vargem Grande
 Vila Helena
 Vila Suíça
 Doutor Mesquita
 Lago Azul
 Santa Bárbara 
 Arthur Cataldi  
 Santo Antônio  
 Morro do Macaco Molhado 
 Santa Cecília  
Ponte Preta 
Ponte do Andrade
Caixa D'água Velha  
 Represa  
 Roseira 
 Dr. Mesquita  
 Metalúrgica 
 Campo Bom
 Caeira 
 São Pedro 
 Minuano
 Loteamento Firmino

Califórnia 
 Califórnia da Barra (distrito) 
 Cerâmica União
 Estrela de Fátima 
 Caeira 
 Boa Vista da Barra
 Santa Terezinha 
 Morada do Vale 
 Recanto Feliz
 São Francisco
 Guadalupe
 Fátima
 São Luiz

Outros distritos 
 Ipiabashttp://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=251
 Dorândiahttp://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=250
 São José do Turvohttp://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=252
 Vargem Alegre

Barra do Piraí